Сумња може да се односи на:

 сумња, основно значење, неповерење
 Сумња (Код Лиоко), епизода серије Код Лиоко
 Сумња (теленовела), мексичка теленовела
 Сумња (филм из 2008), амерички филм
 Сумња (Краљевачко позориште), позоришна представа